Le tournoi de tennis de Paris est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 17 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Patricia Tarabini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kristin Godridge et Kirrily Sharpe.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Paris
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1990
Paris
Tennis en France en 1990
Tennis en septembre 1990